Сергей Дмитриевич Россинский (1897—1964) — русский математик, геометр, профессор МГУ.

Биография 
Родился в 1897 году в Тифлисе.

Учился у Д. Ф. Егорова. Затем работал на кафедре П. С. Александрова; в качестве доцента читал 50-часовой курс начертательной геометрии на механико-математическом факультете МГУ им. Покровского.

Тема кандидатской диссертации «О парах конгруэнций, допускающих расслоение». Во время войны читал в 1941—1943 годах лекции по начертательной геометрии в Московском университете. В 1943 году защитил докторскую диссертацию «Изгибание конгруэнций с сохранением некоторых специальных свойств».

Профессор кафедры высшей геометрии и топологии механико-математического факультета МГУ (1944–1964).

Область научных интересов: дифференциальная геометрия, теория конгруэнций, линейчатые поверхности.

Умер в 1964 году.

Примечания

Ссылки
 Список публикаций
 

Математики России
Математики по алфавиту